háj, kevés kötőszövetet, sok zsírt tartalmazó zsírszövet
 Csehország
 Háj, Jindřichovice településrésze a Sokolovi járásban
 Szlovákia
 Áj (szlovákul Háj), község a Kassai kerület Kassa-környéki járásában
 Turócliget (1899-ig Háj, szlovákul Háj), község a Zsolnai kerület Stubnyafürdői járásában